Miguel Díaz peut désigner :
 Miguel Díaz (?-1514), aventurier espagnol ;
 Miguel Ángel Alba Díaz (1951-), évêque mexicain ;
 Miguel Ángel López Díaz (1958-), catcheur mexicain ;
 Miguel Díaz-Canel Bermúdez (1960-), homme politique cubain ;
 Miguel Angel Díaz (1994-), joueur dominicain de baseball.